Judith – forma inglese del nome proprio di persona Giuditta

Cinema 
Judith – film del 1922 diretto da Georges Monca e Rose Pansini
Judith – film del 1923 diretto da Theo Frenkel
Judith – film del 1966 diretto da Daniel Mann

Letteratura 
Giuditta (Judith) – antico poema inglese

Musica 
Judith – album di Judy Collins del 1975
Judith – singolo degli A Perfect Circle tratto dall'album Mer de Noms

Teatro 
Judith – opera teatrale di Jean Giraudoux
Judith – opera teatrale di Friedrich Hebbel

Televisione 
Judith – film televisivo del 1965 diretto da Oswald Döpke
Judith - miniserie televisiva svedese del 2000

Altro 
Ghiacciaio Judith – ghiacciaio in Antartide